Ravan ist der Familienname folgender Personen:

 Genya Ravan (* 1940), US-amerikanische Rock-Sängerin
 Pari Ravan (* 1942), iranisch-deutsch-französische Malerin